Aurora Borealis steht für:

 Polarlicht am Nordpol
 Aurora Borealis (Album), Jazzalbum von Sun Ra (1981)
 Aurora Borealis (Band), US-amerikanische Band
 Aurora Borealis (Schiff), europäischer Forschungseisbrecher
 Aurora Borealis (Film), US-amerikanischer Film von James C. E. Burke (2005) 
 Aurora Borealis (Gemälde), Ölbild von Frederic Edwin Church (1865)
 Aurora Borealis, Klavierkonzert von Geirr Tveitt (1947)
 Aurora Borealis, Natursteinsorte, siehe Migmatit #Natursteinsorten
 Aurora Borealis – Nordlicht, Film von Márta Mészáros aus dem Jahr 2017